Гватемала принимала участие в Летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико второй раз в истории, но не завоевала ни одной медали. Делегация состояла из 48 спортсменов (47 мужчин и одна женщина).

Результаты

Бокс 

Спортсменов — 2

Борьба 

Спортсменов — 5

Участники: Густаво Рамирес, Хавьер Рахон, Хосе Луис Гарися, Анхель Алдама, Хосе Мануэль Эрнандес

Велоспорт  

Спортсменов — 4

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 5

Плавание 

Спортсменов — 3

 Мужчины

 Женщины

Стрельба 

Спортсменов — 9

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 1

Футбол 

Спортсменов — 19

 Группа D

Четвертьфинал:

Ссылки 
 www.sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1968 года
1960-е годы в Гватемале